Титовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и / или административно-территориальных единиц.

Российская Федерация 
 Титовский сельсовет — в Егорьевском районе Алтайского края.
 Титовский сельсовет — в Щигровском районе Курской области.
 Титовский сельсовет — в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Титовский сельсовет — в Пачелмском районе Пензенской области.

Украина 
 Титовский сельский совет Куйбышевского (Бильмакского) района Запорожской области.